Сырники:

 Сырники — блюдо русской и украинской кухни в виде оладий из творога.
 Сырники — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.